Die folgende Liste enthält die Fußballspieler, die mindestens 50 Tore in Länderspielen der A-Nationalmannschaften erzielt haben. Nur drei „Fünfziger“ haben im Schnitt mehr als ein Tor pro Spiel erzielt und nur Ali Daei und Cristiano Ronaldo erzielten mehr als 100 Tore. Daei erzielte davon aber nur 1 Tor gegen eine Mannschaft aus den Top-10 der FIFA-Weltrangliste und 55 Tore gegen Mannschaften, die auf Platz 100 bis 208 der FIFA-Weltrangliste standen. Für den thailändischen Spieler Piyapong Piew-on werden in einigen Quellen auch über 100 Tore genannt, allerdings zählt die FIFA viele seiner Spiele, in denen er Tore erzielte, nicht als A-Länderspiele.

Jüngster Spieler beim 50. Tor war Mokhtar Dahari aus Malaysia mit 22,7 Jahren. Ältester Spieler beim 50. Tor war der Australier Tim Cahill mit 37,8 Jahren. Brasilien und Ungarn stellen mit vier Spielern die meisten „Fünfziger“. Drei der ungarischen Spieler erzielten aber ihr letztes Tor, bevor der erste der Brasilianer (Pelé) sein erstes Tor erzielen konnte. Dem Ungarn Imre Schlosser gelang es auch als erstem Spieler am 5. November 1916 sein 50. Länderspieltor zu erzielen. Die letzten Spieler, denen dies gelang, sind Aleksandar Mitrović und Alexis Sánchez am 27. September sowie Olivier Giroud am 22. November 2022.  Bobby Charlton beendete seine Länderspielkarriere ebenso wie Sven Rydell und Lukas Podolski mit 49 Toren. Für den Ivorer Abdoulaye Traoré wurden zunächst auch 50 Tore gezählt, ab dem 28. Mai 2020 zählt rsssf.com nur noch 49 Tore, da er ein Tor bei einem Spiel gegen die nigerianische U-20-Mannschaft erzielt hatte.

Der Engländer Vivian Woodward erzielte ebenfalls mehr als 50 Tore, davon aber nur 29 für die A-Nationalmannschaft und 44 Tore für die Amateur-Nationalmannschaft, diese aber gegen andere A-Nationalmannschaften, die zu der Zeit in der Regel auch Amateur-Mannschaften waren. Rechnet man alle seine Tore zusammen, dann war er am 31. Mai 1909 beim 8:2 gegen Ungarn der erste Spieler, dem das 50. Länderspieltor gelang.

Am 18. März 2021 wurde der malaysische Spieler Abdul Ghani Minhat mit 61 Länderspieltoren in 71 Länderspielen ohne Details zu seinen Spielen in die Liste aufgenommen sowie u. a. für Zainal Abidin Hassan die Zahl seiner Länderspiele nach oben geändert.

Fünfziger 

Legende:
 Spalte „Spieler“:
 Fett gesetzte Spieler sind noch aktiv,
 kursiv gesetzte wurden aber in den letzten sechs Monaten nicht mehr in der Nationalmannschaft eingesetzt.
 † = bereits gestorben
 Spalte „Land“:
 Wenn fett gesetzt, dann ist der Spieler Rekordtorschütze des Landes.
 Wenn *, dann war der Spieler zeitweise Rekordtorschütze des Landes.
 Spalte „Kontinentalverband“:
 Wenn fett gesetzt, dann ist der Spieler Rekordtorschütze des Kontinentalverbandes.
 Wenn kursiv gesetzt mit *, dann erzielte der Spieler alle Tore vor Gründung des Verbandes.
 Spalte „KM“ („Kontinentalmeisterschaften“): Afrika-Cup (CAF), Asien-Meisterschaft (AFC), Europameisterschaft (UEFA), Gold Cup (CONCACAF), Copa América (CONMEBOL) und Fußball-Ozeanienmeisterschaft (OFC)
 Spalte „OL“: Spiele bei Olympischen Spielen wurden nur bis 1956 als A-Länderspiele gewertet, siehe dazu: FIFA-Regelung zu Länderspielen. Dennoch traten danach insbesondere noch afrikanische und asiatische Mannschaften ohne professionelle Ligen mit ihren A-Nationalmannschaften zu Qualifikationsspielen und Spielen bei den Olympischen Spielen an, die von ihren Verbänden bei der Zahl ihrer Spiele und Tore berücksichtigt und daher von rsssf.com mitgezählt werden. Dagegen werden Tore für Olympiamannschaften, die neben den A-Nationalmannschaften existier(t)en zwar aufgeführt, aber nicht in der Gesamtzahl der Tore berücksichtigt.
 NQ = nie qualifiziertNT = nie teilgenommenKW = kein Wettbewerb (Den Wettbewerb gab es noch nicht, als der Spieler aktiv war.)
  = Jeweilige Rekordmarke
 Spalte „KM“: Die Rekordtorschützen der Copa América (CONMEBOL, der Argentinier Norberto Méndez und der Brasilianer Zizinho) und der Rekordtorschütze der Fußball-Ozeanienmeisterschaft (OFC, der Australier Damian Mori) sind in der Tabelle nicht aufgeführt, da sie insgesamt weniger als 50 Länderspieltore erzielt haben.
 Spalte „Alter letztes Tor“: Hier sind der jüngste und der älteste hervorgehoben.
Anmerkungen:

Spieler mit mindestens 50 Toren, die teilweise in nicht mehr als A-Länderspiel anerkannten Spielen erzielt wurden 

Legende:
 siehe oben

Anmerkungen:

Besondere 50. Tore 
 Ferenc Puskás: Olympische Spiele 1952 Vorrunde
 Gerd Müller: EM-Finale 1972
 Hwang Seon-hong: WM-Vorrunde 2002
 Miroslav Klose: WM-Achtelfinale 2010
 Cristiano Ronaldo: WM-Vorrunde 2014
 Clint Dempsey: Copa América Centenario 2016 Vorrunde

Siehe auch 
 Liste der Rekordtorschützen in Fußball-Länderspielen
 Liste der Fußballspieler mit mindestens 100 Länderspielen
 Liste der Fußball-Rekordnationalspieler
 Frauen:
 Liste der Fußballspielerinnen mit mindestens 50 Länderspieltoren
 Liste der Fußballspielerinnen mit mindestens 100 Länderspielen
 Liste der Fußball-Rekordnationalspielerinnen

Einzelnachweise

Weblinks 
 FACT Sheet FIFA Century Club (Stand: 14. Oktober 2022)
 International Caps (englisch, Stand Zahl der Spiele: 30. September 2022, aktualisiert am 3. November 2022)
 eu-football.info: Liste der europäischen Nationalspieler (Aktualisierung erfolgt zeitnah nach den Spielen)
 International Goals – Trivia (Spieler mit 40 und mehr Länderspieltoren) (Letzte Aktualisierung: 3. November 2022)

!Rekord Tore
Liste (Fußball-Rekordspieler)